Nokia 6030 — стільниковий телефон фірми Nokia. Відноситься до лінійки телефонів «класика».

Синхронізація з комп'ютером формально є, але на практиці фактично неможлива

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, гарнітура, інструкція.

Велика зручна клавіатура, просте інтуїтивне управління телефоном, MMS та SMS, FM-радіо, календар і адресна книга.

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2005 році